trądzik chlorowy
 trądzik młodzieńczy
 trądzik niemowlęcy
 trądzik różowaty